Geraldo de Aquino (Santos Dumont, 14 de março de 1912 – Rio de Janeiro, 22 de março de 1984) foi jornalista e radialista espírita brasileiro. Geraldo, este seareiro das lides espíritas, foi quem conduziu os processos de aquisição da Rádio Rio de Janeiro e de transformação da mesma em uma emissora espírita de rádio. Foi, também, o primeiro presidente da Rádio Rio de Janeiro, a Emissora da Fraternidade, cargo que exerceu até à data da sua desencarnação.

Biografia 
Geraldo nasceu no município de Santos Dumont, em Minas Gerais, no dia 14 de março de 1912. Ainda católico praticante, Geraldo participava do programa “Hora Espiritualista” dirigido por João Pinto de Souza, na antiga PRA-3, Rádio Clube do Rio de Janeiro, em 1937.

Geraldo de Aquino entrou para o Espiritismo em 1939, por causa de fenômenos mediúnicos ocorridos em sua família. Nesse mesmo ano passou a frequentar a então Liga Espírita do Brasil, atual Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Logo foi eleito como Primeiro Secretário da Instituição.

Com a desencarnação de João Pinto de Souza, em 1943, Geraldo assumiu a direção daquele programa, que passou a se chamar “Hora Espiritualista João Pinto de Souza”. Foi naquela Emissora que, em 1º de novembro de 1948, ele inaugurou o programa “Meditação e Evocação da Ave Maria”, que continua ainda hoje, das 18 às 19 horas, diariamente, na Rádio Rio de Janeiro. Este programa de caráter religioso-assistencial deu origem à atual Assistência Cristã-Espírita Paulo de Tarso, por ele fundada em 6 de janeiro de 1950.

Foi grande a luta empreendida por Geraldo de Aquino para a aquisição de uma emissora para os espíritas do Brasil, ideal que já era de João Pinto de Souza. Até que em 19 de dezembro de 1970, Geraldo reuniu a Família Espírita na Assistência Cristã-Espírita Paulo de Tarso, que funcionava à Rua César Zama, 19 – Lins de Vasconcelos, superlotando assim o Auditório Simão Pedro, para que, juntos, os espíritas estudassem a proposta do Dr. Luiz George de Oliveira Bello, até então proprietário da Rádio Rio de Janeiro, para aquisição daquela Emissora.

Com a aprovação unânime de mais de 1.500 pessoas, teve início assim a campanha para a aquisição da emissora dos espíritas, através da Fundação Cristã-Espírita Cultural Paulo de Tarso – FUNTARSO, instituída em 5 de fevereiro de 1971.

Em 2 de agosto daquele mesmo ano, a FUNTARSO adquiria a outorga da concessão para exploração do serviço de radiodifusão, através do qual a Emissora da Fraternidade tornou-se o meio de aplicação da seguinte missão estabelecida por sua mantenedora:

“DIVULGAR OS POSTULADOS CRISTÃOS-ESPÍRITAS E PROPUGNAR PELA EDUCAÇÃO, CULTURA E FORMAÇÃO MORAL E ÉTICA DO SER HUMANO, ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DISPONÍVEIS”

Geraldo de Aquino tornou-se, assim, o primeiro Presidente da FUNTARSO / Rádio Rio de Janeiro, até sua desencarnação, em 22 de março de 1984, na cidade do Rio de Janeiro. Sua história de vida verdadeiramente se confunde com a da Emissora da Fraternidade, bem como com a da própria radiodifusão espírita em nosso País.

FONTE: www.radioriodejaneiro.am.br

Ligações externas 
 
 TV CEI - Conselho Espírita Internacional
 Rede Mundo Maior de Televisão
 Federação Espírita Brasileira (FEB)
 Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro (CEERJ)
 Instituto Espírita Bezerra de Menezes (IEBM)

Espíritas do Brasil
Naturais de Santos Dumont (Minas Gerais)